Heil- und Pflegeanstalt steht für:
 eine Psychiatrische Klinik
 Heil- und Pflegeanstalt Achern, siehe Illenau
 Heil- und Pflegeanstalt Brandenburg-Görden, siehe Asklepios Fachklinikum Brandenburg
 Heil- und Pflegeanstalt Buch, siehe Heilanstalten in Berlin-Buch
 ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Berolinum, Berlin-Lankwitz
 Heil- und Pflegeanstalt Domjüch, siehe Landesirrenanstalt Domjüch
 Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar, siehe Isar-Amper-Klinikum München-Ost
Heil- und Pflegeanstalt Gabersee, siehe Inn-Salzach-Klinikum
 Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee, siehe Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren
 Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster, siehe Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie
 Heil- und Pflegeanstalt Königslutter, siehe AWO Psychiatriezentrum
 Heil- und Pflegeanstalt Leipzig-Dösen, siehe Heilanstalt Dösen
 Heil- und Pflegeanstalt Lindenhaus, Lemgo
 Heil- und Pflegeanstalt Neuruppin
 Heil- und Pflegeanstalt Obrawalde, Posen, Preußen
 Herzoglich-Sachsen-Meiningische Landesirren-, Heil- und Pflegeanstalt Hildburghausen, siehe Helios Fachkliniken Hildburghausen
 Kantonale Heil- und Pflegeanstalt Friedmatt, Basel, Schweiz
 Landes-Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg, siehe Psychiatrische Klinik Lüneburg
 Landesheil- und Pflegeanstalt Pfafferode, siehe Ökumenisches Hainich-Klinikum Mühlhausen
 IV. Pommersche Heil- und Pflegeanstalt, siehe Krankenhaus West (Stralsund) 
 Nassau’sche Heil- und Pflegeanstalten Weilmünster, siehe Vitos Herborn

Siehe auch:
 Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt